A Temporada do Campeonato Mundial de Motovelocidade de 2017 foi a 69ª edição do campeonato promovido pela F.I.M.. Nesta temporada, Marc Márquez, vencedor em 2013, 2014 e 2016, conquistou mais um título.

Calendário
A Federação Internacional de Motociclismo anunciou o calendário com 18 corridas.

Resultados

MotoGP

Equipes e pilotos

Mudanças nas equipes
 A KTM foi promovida à MotoGP pela primeira vez em sua história.

Mudanças de pilotos
 Depois de uma temporada abaixo do esperado, Yonny Hernández foi "rebaixado" à Moto2, onde competirá pela equipe AGR Team.
 Jonas Folger e Johann Zarco assinaram com a Monster Yamaha Tech 3.
 Stefan Bradl e Eugene Laverty mudaram-se para o Mundial de Superbikes.
 Jorge Lorenzo assinou com a Ducati após 9 anos ao serviço da Yamaha. Para seu lugar, foi contratado Maverick Viñales.

Classificação Pilotos
Sistema de Pontuação
São atribuídos pontos aos 15 pilotos mais bem classificados que terminem a corrida.

Classificação Construtores

Classificação Equipas

Moto2

Equipes e pilotos

Classificação Pilotos
Sistema de Pontuação
São atribuídos pontos aos 15 pilotos mais bem classificados que terminem a corrida.

Moto3

Equipes e pilotos
A lista provisória de pilotos foi anunciada a 26 de outubro de 2016.

Classificação Pilotos
Sistema de Pontuação
São atribuídos pontos aos 15 pilotos mais bem classificados que terminem a corrida.

Ver também 
 MotoGP
 Federação Internacional de Motociclismo
 Motorcycle land-speed record
 IndyCar Series
 Federação Internacional do Automóvel
 Campeonato Mundial de Superbike
 Fórmula 1

Ligações externas 
 Sítio oficial

2017
2017 no motociclismo